Amazonensi – abitanti di Amazonas (Brasile)
Amazonensi – abitanti di Regione di Amazonas